Servas pode referir-se a:

 Servas (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
 Servas (Gard), comuna francesa do departamento de Gard.

Ver também 
 Servo

Desambiguações de topônimos